Мария Французская ():
 Мария Французская
 Мария Французская (герцогиня Бара)
 Мария Французская (герцогиня Брабанта)
 Мария Французская (графиня Шампани)
 Мария Французская (приоресса Пуасси)